Кривели — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Татарского сельского поселения. Население — 14 жителей (2007 год).

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Расположена в западной части области в 23 км к юго-западу от Монастырщины, в 36 км южнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино), на берегу реки Лынья. В 53 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

Часовой пояс

Климат

Население

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Монастырщинского района